Kadysz – modlitwa w judaizmie
 Kadysz – wieś na Białorusi 
 Kadysz – wiersz autorstwa Allena Ginsberga

Przypisy